El término aulos puede referirse:

 al aulós, un instrumento musical;
 a Aulos, una comuna francesa, situada en Ariège.